Прімейра ліга 2018—2019 () — 85-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул здобула Бенфіка.

Телетрансляції 
У Португалії всі матчі транслюються по каналу Sport TV, за винятком домашніх ігор Бенфіки, які транслює власний канал клубу Benfica TV. Також RTP Internacional обов'язково транслює центральний матч туру.

У Бразилії чемпіонат транслюється по комерційному каналу ESPN Brasil, це субліцензія від BandSports. Канали показують основні ігри кожного туру.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Представницво за регіонами

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 19 травня 2019.

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 19 травня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 19 травня 2019.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2019
Португалія
Португалія
2018 у португальському спорті
2019 у португальському спорті